The Crown Jewels – raccolta di Prince del 1992.
 The Crown Jewels – cofanetto raccolta dei Queen del 1998.
 The Crown Jewels – raccolta di Aroe & The Sound Makers del 2006.
 The Crown Jewels EP – EP di Marina and the Diamonds del 2009.